Алекса́ндр Ла́рин: Ларин, Александр Александрович (род. 1983) — российский легкоатлет, спринтер.
 Ларин, Александр Анатольевич (род. 1957) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Ларин, Александр Дмитриевич (1935—2020) — советский и российский архитектор (см.).